Objékt (latinsko objectum – predmet) je navadno prostor oziroma neka stavba. Večinoma se tukaj ne govori o enem samem prostoru, ampak o velikem številu prostorov. Toda, če se obravnava veliko število prostorov, to še ne pomeni, da je to objekt. Tudi en sam prostor je lahko objekt. Združeni prostori v stavbi se imenujejo z eno besedo objekt.

Objekt () je lahko tudi inženirska in tehniška gradbena konstrukcija, ki služi premoščanju vodotokov (most), dolin (viadukt), drugih komunikacij (podvoz, nadvoz), hribov (predor) in podobno.

Objekt je sopomenka za predmet.

V fiziki in astronomiji se po navadi misli za objekte telesa, oziroma astronomska telesa (nebesna telesa), torej entitete, ki imajo maso.

V matematiki in tudi v filozofiji se rabi pojem posebne vrste abstraktnega objekta, matematični objekt.

Razločitve